

Persone 
 Aleksandar Jovanović (1984), calciatore bosniaco
 Aleksandar Jovanović (1985), calciatore serbo
 Aleksandar Jovanović (1989), calciatore australiano
 Aleksandar Jovanović (1992), calciatore serbo